Лебяжий остров — топоним:

 Лебединый (Лебяжий) — остров на Сене в Париже.
 Лебяжий — остров в устье Енисея, Красноярский край.
 Лебяжий — остров на Ангаре, Красноярский край.
 Лебяжий — остров на Лене, Иркутская область.
 Лебяжий — остров на Урсозере, Карелия.
 Лебяжий — остров на Тихвинке в Тихвине Ленинградской области.
 Лебяжий — остров на Белом озере в Гатчине Ленинградской области.
 Лебяжий — остров на Волге возле города Нариманов Астраханской области.
 Лебяжий — остров на Карпиловке возле Ведрицы в Беларуси.

 Лебяжий Остров — посёлок в Краснодарском крае.